Île de Sable peut désigner :
 l'île de Sable, une île du Canada située à  au sud-est des côtes de la Nouvelle-Écosse, dans l'océan Atlantique ;
 l'île de Sable, une île fantôme entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie ; 
 l'Île des Sables, ancien nom de l'île Tromelin, une île française dans l'océan Indien.
 l'île des Sables, une île du Gard sur le Rhône.

Voir aussi 
 

en:Sand Island
en:Sandy Island